Провінція Чікуґо
Чікуґо (Фукуока)